Шостако́ве — село в Україні, в Катеринопільському районі Черкаської області. Населення становить 497 осіб.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Примітки

Посилання 
 
 Погода в селі Шостакове

== Джерела ==

 Бурій В. Шостакове // Бурій, В. М. Вибрані розвідки, статті та замітки. Вип. 2: Катеринопільщина: події, факти, персоналії / Валерій Бурій. — Черкаси: Вертикаль, 2016. — С. 97-103.

Села Черкаської області
Населені пункти, засновані у 18 столітті